Gautama Boeddha, stichter van het boeddhisme
 Gautama (rishi), een van de saptarsis
 Indrabhuti Gautama, een van de ganadhara van Mahavira
 Aksapada Gautama, auteur van de Nyaya-soetra's
 Gautama Dharmasoetra, een van de oudste Dharmasoetra's